Gornjaki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Hrašćina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 159 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji